

Португальское графство

Первое графство Португалия 
Первое графство Португалия () — феодальное образование, основанное Вимарой Перешем после Реконкисты части Пиренейского полуострова в 868 году. После смерти Нуньо II Мендеса Португальское графство было присоединено к королевству Галисия
 Вимарано Перес (, ) — 868—873
 Лусидио Вимаранес (, ) — 873—895
 Эрменгильдо Гутьеррес (, ) — 895—899
 Онега Лусидеш — 924
 Мумадона Диаш — между 926 и 928 — 950
 Менду I Гонсалвеш/Эрменегильдо Гонсалес (граф Португалии)  — ок. 924—950
 Гонсало I Менендес (, , ) — ок. 950—997
 Менендо II Гонсалес (, ) — 997—1008
 Альвито Нуньес — 1008—1015
 Ильдуара Мендес — 1017—1028
 Нуньо I Альвитес — 1017—1028
 Мендо III Нуньес — 1028—1050
 Нуньо II Мендес — 1050—1071

Второе графство Португалия 
Второе графство Португалия () было создано Альфонсо VI Храбрым, который подарил его своему зятю Генриху Бургундскому
 Генрих Бургундский (, ) — 1093—1112
 Тереза Леонская (, ) — 1112—1128. Была регентшей во время несовершеннолетия своего сына
 Афонсу I Великий () — 1128—1139. Затем стал первым королём независимой Португалии

Португальское королевство

Бургундская династия 

 Афонсу I Великий () — 1139—1185
 Саншу I Заселитель () — 1185—1211
 Афонсу II Толстый () — 1211—1223
 Саншу II Благочестивый () — 1223—1248
 Афонсу III Булонский () — 1248—1279. Регент Португалии с 21 сентября 1245 года до смерти своего брата, когда получил всю полноту королевской власти
 Диниш I Земледелец () — 1279—1325
 Афонсу IV Храбрый () — 1325—1357
 Педру I Справедливый () — 1357—1367
 Фернанду I Прекрасный () — 1367—1383

Междуцарствие (1383—1385) 
Период между смертью Фернанду I и приходу к власти его единокровного брата Жуана I
 Леонора Теллеш де Менезеш () — 1383—1383. Была регентшей своей дочери доны Беатрисы Португальской
 Жуан I, магистр Ависского ордена () — 1383—1385

Ависская династия 

 Жуан I Добропамятный () — 1385—1433.
 Дуарте I Красноречивый () — 1433—1438.
 Афонсу V Африканский () — 1438—1477. Отрёкся в пользу своего сына, который к тому времени уже исполнял обязанности регента.
 Жуан II Совершенный () — 1477—1477. Был провозглашён королём Кортесами в Сантарене, но вскоре отрёкся, вернув королевство своему отцу.
 Афонсу V Африканский — (2-й раз) 1477—1481
 Жуан II Совершенный — (2-й раз) 1481—1495
 Мануэл I Счастливый () — 1495—1521
 Жуан III Благочестивый () — 1521—1557
 Себастьян I Желанный () — 1557—1578
 Энрике Чистый () — 1578—1580
 Совет губернаторов () — 31.01 1580 — 24.06 1580
 Антониу I Решительный (), Приор Крата () — 24 июня 1580 — 25 августа 1580

Ависская династия (Габсбурги) 

 Филипп I Благоразумный (, ) — 1581—1598. Также король Испании под именем Филиппа II (1556—1598)
 Филипп II Благочестивый (, ) — 1598—1621. Также король Испании под именем Филиппа III (1598—1621)
 Филипп III Великий (, ) — 1621—1640. Также король Испании под именем Филиппа IV (1621—1665)

В течение этого шестидесятилетнего периода Португалия управлялась вице-королём или группой губернаторов (Список испанских вице-королей Португалии).

Восстание 1 декабря 1640 года привело к Войне за реставрацию (, ), в результате которой в Португалии утвердилась династия Браганса (, ).

Брагансская династия 

 Жуан IV Восстановитель (1604—1656) () — 1640—1656
 Афонсу VI Победитель (1643—1683) () — 1656—1683
 Педру II Спокойный (1648—1706) () — регент 1667—1683, король 1683—1706
 Жуан V Великодушный (1689—1750) () — 1706—1750
 Жозе I Реформатор (1714—1777) () — 1750—1777
 Мария I Благочестивая (1734—1816) () — 1777—1816, правила совместно с консортом Педру III (1717—1786)
 Жуан VI Прощающий (1767—1826) () — регент 1799—1816, король 1816—1826
 Педру IV Король-солдат, Освободитель (1798—1834) () — 1826, также император Бразилии как Педру I (1822—1831)
 Мария II Педагог (1819—1853) () — 1826—1828
 Мигел I Абсолютист, Традиционалист, Узурпатор (1802—1866) () — 1828—1834
 Мария II (1819—1853) () — 1834—1853, правила совместно с консортом Фернанду II (из Саксен-Кобург-Готской династии; 1816—1885)

Кобург-Брагансская династия 
 Педру V Обнадёживающий (1837—1861) () — 1853—1861
 Луиш I Популярный (1838—1889) () — 1861—1889
 Карлуш I Дипломат, Замученный (1863—1908) () — 1889—1908
 Мануэл II Патриот, Несчастливый, Печальный (1889—1932) () — 1908—1910

Претенденты 
 Мигел (II) (1853—1927) — 1866—1927
 Дуарте II (1907—1976) — 1927—1976
 Дуарте III (род. 1945) — с 1976 года.

Португальская республика

См. также 
 Список супругов монархов Португалии

Примечания

Ссылки 
 

 
 
 
Португалия
Списки:Португалия